Mississippi-Melodie steht für:

 Mississippi-Melodie (1936), US-amerikanischer Musikfilm von John Cromwell
 Mississippi-Melodie (1951), US-amerikanischer Musikfilm von George Sidney